Бењон може да се односи на:

 Бењон (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Бењон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бењон (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан